Мандарин — слово китайського походження. Має такі значення:

Оригінальне значення 
 Мандарин (чиновник) — шановна посада у Китайській Імперії, В'єтнамі, відповідає посаді губернатора.

Мови 
 Мандаринська мова — група діалектів китайської мови, якими розмовляють на півночі та південному заході Китаю.

Одяг 
 Мандарин (одяг), або Ціпао — традиційний жіночий одяг в Китаї та деяких народів Південно-Східної Азії.

Біологія 
 Мандарин (Citrus reticulata) — вид фруктових дерев роду цитрусів (Citrus).
 Мандарин (Siniperca chuatsi) — риба родини Перцихтових.
 Мандаринка (Aix galericulata) — птах родини качкових.
 Мандаринка (Synchiropus splendidus) — риба з родини Піскаркових.
 Колюча акула-мандарин (Cirrhigaleus barbifer) — рід акул родини .катранових.

Інше 
 «Мандарин» — німецько-марокканський фільм 2008 року.
 «Мандарин» — американський фільм 2015 року.
 «Мандарини» — фільм 2013 року, Естонія-Грузія.